Gauville kan syfta på:
 Gauville, Orne
 Gauville, Somme